De Serie A 1998/99 was het 96ste voetbalkampioenschap (scudetto) in Italië en het 68ste seizoen van de Serie A. De competitie begon op 13 september 1998 en eindigde op 23 mei 1999. In de 306 gespeelde competitiewedstrijden werd in totaal 845 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,76 doelpunt per wedstrijd. AC Milan werd kampioen.

Uitslagen

Eindstand

Play-offs

Europees voetbal

Bologna en Udinese geplaatst voor de UEFA Cup.

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met dertien of meer treffers achter hun naam.

Meeste speelminuten

Nederlanders
Onderstaande Nederlandse voetballers kwamen in het seizoen 1998/99 uit in de Serie A.

Scheidsrechters

Toeschouwers

AC Milan

Bijgaand een overzicht van de spelers van AC Milan, die in het seizoen 1998/99 onder leiding van trainer-coach Alberto Zaccheroni voor de zestiende keer in de clubgeschiedenis kampioen van Italië werden.

Zie ook
Serie B 1998/99
Coppa Italia 1998/99

Competitievoetbal 1998/99
Italiaans voetbalseizoen